Die Saison 2000/01 der Oberliga Nord war die 45. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord in ihrer bisherigen Form und die siebte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde in zwei Staffeln – Niedersachsen/Bremen und Hamburg/Schleswig-Holstein – ausgetragen.

Die Meisterschaft in der Staffel Niedersachsen/Bremen sicherte sich Göttingen 05 punktgleich und aufgrund des besseren Torverhältnisses vor Kickers Emden. In der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein errang Holstein Kiel den Titel mit vier Punkten Vorsprung auf den TuS Hoisdorf. In den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nord zwischen Göttingen und Kiel setzten sich die Göttinger aufgrund der mehr erzielten Tore zwar sportlich durch, erhielten aber keine Lizenz für die Regionalliga. Dadurch stieg Holstein Kiel in die Regionalliga auf.

Die Abstiegsränge in der Staffel Niedersachsen/Bremen belegten die Amateure von Hannover 96, der TSV Havelse, der FC Bremerhaven, Blau-Weiß Lohne und der TuS Lingen. Aus der Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein gab es keinen sportlichen Absteiger. Der Harburger TB 1865 zog seine Mannschaft während der Saison vom laufenden Spielbetrieb zurück, woraufhin alle bisher ausgetragenen Spiele annulliert wurden. Der TuS Dassendorf zog seine Mannschaft nach der Saison freiwillig in die Verbandsliga Hamburg, der TuS Felde in die sechstklassige Bezirksoberliga Schleswig-Holstein und der Vizemeister TuS Hoisdorf in die siebtklassige Bezirksliga Schleswig-Holstein zurück.

Aus den beiden Staffeln der Niedersachsenliga stiegen jeweils als Staffelsieger der SC Langenhagen und der SVG Einbeck sowie der SC Weyhe als Meister der Verbandsliga Bremen in die Staffel Niedersachsen/Bremen auf. Die Aufsteiger in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein waren der Husumer SV und Flensburg 08 aus der Verbandsliga Schleswig-Holstein sowie der SC Concordia Hamburg und der ASV Bergedorf 85 aus der Verbandsliga Hamburg als jeweilige Meister und Vizemeister. Über die Aufstiegsspiele der Tabellendritten der beiden Verbandsligen qualifizierte sich der FC Kilia Kiel als fünfter Aufsteiger in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein. Aus der Regionalliga Nord stiegen der SV Wilhelmshaven und der Lüneburger SK in die Staffel Niedersachsen/Bremen ab.

Staffel Niedersachsen/Bremen

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiele zur Oberliga 
Der Tabellendritte der Verbandsliga Schleswig-Holstein, FC Kilia Kiel, und der Tabellenzweite der Verbandsliga Hamburg, Altona 93, spielten nach Beendigung der Saison in einem Spiel einen vierten  Aufsteiger – im Falle des Regionalliga-Aufstiegs von Holstein Kiel – in die Staffel Hamburg/Schleswig-Holstein aus. Das Hinspiel in Altona endete mit einem 2:2-Remis, ebenso das Rückspiel in Kiel. Im Elfmeterschießen setzte sich Kilia Kiel mit 7:6 durch und stieg dank der Lizenzverweigerung für den Regionalliga-Aufsteiger Göttingen 05 und das damit verbundene Nachrücken von Kiel in die Oberliga auf.

|}

Aufstiegsspiele zur Regionalliga 
Die Tabellenersten der Staffel Niedersachsen/Bremen, Göttingen 05, und der Hamburg/Schleswig-Holstein, Holstein Kiel, spielten nach Beendigung der Saison in zwei Spielen den Aufsteiger in die Regionalliga aus. Das Hinspiel in Kiel endete mit 2:0 für die Hausherren, ehe Göttingen das Rückspiel im eigenen Stadion klar mit 3:0 gewann und sich auf sportlichem Weg den Regionalliga-Aufstieg sicherte. Da die Göttinger aber keine Lizenz für die Regionalliga erhielten, rückte Kiel nach.

|}

Weblinks 
 Oberliga Nord Niedersachsen/Bremen 2000/01 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nord Hamburg/Schleswig-Holstein 2000/01 bei fussballdaten.de

2000
Fußballsaison 2000/01